Reeve se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lovell Augustus Reeve
 Helen Reeve